Greda je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Sisak, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 1010 stanovnika te 322 obiteljskih kućanstava.

Šport 
 ŠNK Mladost Greda, županijski ligaš

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji